oerwoud, een bos dat zonder tussenkomst van mensen is ontstaan
 wildernisgebied,  een gebied dat niet of nauwelijks door mensen zou zijn beïnvloed
 Jungle (muziek), een muziekstroming
 Jungle (band), een modern-soulband uit Londen
 Jungle van Calais, een illegale nederzetting van immigranten bij de Franse plaats Calais
 Jungle (uitgeverij), een Franse uitgeverij
 Jungle (Broederliefde), een single van de Nederlandse rap-formatie Broederliefde
 Jungle (Emma Louise), een single van de Australische zangeres Emma Louise